Fixer steht für:
 Fixer (Journalismus), von Medienunternehmen angestellte Person zum Arrangieren einer Story
 Person, die für andere Probleme löst, teils auch durch gesetzeswidriges Vorgehen, siehe Problemlösen
 Person, die sich Heroin spritzt, siehe Heroin #Intravenöser Konsum

The Fixer steht für:
 The Fixer (Roman), Roman von Bernard Malamud 
 Originaltitel von Ein Mann wie Hiob, britischer Spielfilm von John Frankenheimer (1968), eine Verfilmung des Romans von Bernard Malamud 
 Originaltitel von Der Macher – Im Sumpf der Korruption, US-amerikanischer Fernsehfilm von Charles Robert Carner (1998)
 The Fixer (Fernsehserie), britische Fernsehserie (2008–2009) 
 The Fixer (Lied), Lied der Rockband Pearl Jam (2009)

Siehe auch:
 Fixing (Börsenpreisfeststellung)